Krajina is een Servo-Kroatisch woord waarmee een militair grensdistrict wordt aangeduid. 

 Kroatische Krajina, met als hoofdstad Knin
 Republiek van Servisch Krajina
 Bosanska Krajina in Bosnië en Herzegovina rondom Bihać is altijd een bolwerk van verzet tegen het communisme geweest en heeft twee keer (1941-1945 en 1991-1995 als semionafhankelijke staat gefunctioneerd
 Timočka Krajina, Timočka Krajina of Тимочка Крајина

Zie ook
 Oekraïne; is etymologisch aan Krajina verwant
 Kraj